Gölbaşı (district, Adıyaman), een Turks district in de provincie Adıyaman
 Gölbaşı (district, Ankara), een Turks district in de provincie Ankara